Генерал-Тошево () — город в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. Население составляет 6,8 тыс. человек (2012). Назван в честь известного болгарского военачальника генерала Стефана Тошева.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Генерал-Тошево — Димитр Михайлов Петров (Коалиция в составе 2 партий: Политическое движение социал-демократов (ПДСД) и Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Радио и телевизия в Генерал Тошево
 Официален сайт на Община Генерал Тошево
 Статистика населения

Города Добричской области